Рюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Рюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Рюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос